«The Greatest Hits Vol. 2» — название музыкального альбома (согласно названию, второго по очерёдности выпуска сборника хитов) более чем одного исполнителя.
 «Greatest Hits Vol. 2» — сборник ABBA.
 «Greatest Hits Vol.2» — сборник Мадонны.
 «The Greatest Hits Vol. 2» — альбом Noize MC, переиздание альбома «The Greatest Hits Vol. 1».